

Вів'єн — місто, штат Луїзіана
 Вів'єн — переписна місцевість, штат Південна Дакота
 Вів'єн — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія